L'Ambitieuse – film del 1912 diretto da Camille de Morlhon
 L'Ambitieuse – film del 1915 diretto da Gérard Bourgeois